Favalesi – abitanti di Favale (Civitella del Tronto)
Favalesi – abitanti di Favale di Malvaro